Cariclo (filla d'Oceà), nimfa filla d'Oceà i de Tetis (però alguns la creuen filla d'Apol·lo).
 Cariclo (filla de Cicreu), filla de Cicreu, rei de Salamina.
 (10199) Cariclo, planeta menor del sistema solar.